Montaud (Hérault)
 Montaud (Isère)

Desambiguações de topônimos